Entfernung bezeichnet:
 Abstand, die Distanz 
 Entfernung aus dem Dienstverhältnis im beamtenrechtlichen Sinne; siehe Beamter (Deutschland)
 Resektion in der Medizin

Siehe auch:
 Entfernungsmessung
 Entfernen
 Unerlaubte Entfernung